Robert Zygmuntowicz (ur. 23 stycznia 1976) – polski skoczek narciarski. Mistrz Polski w skokach narciarskich z 1993 roku.

Przebieg kariery 
W indywidualnych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich Zygmuntowicz wystartował jeden raz. 23 stycznia 1993 zajął trzecie od końca, 58. miejsce w konkursie rozegranym we włoskim Predazzo. Wyprzedził wówczas Japończyka Akirę Higashiego oraz Włocha Michele Sambugaro. Dzień później wziął udział w drużynowym konkursie rozegranym na tej samej skoczni. Reprezentacja Polski zajęła wówczas ostatnie, 13. miejsce, w składzie z Wojciechem Skupniem, Andrzejem Młynarczykiem, Robertem Zygmuntowiczem i Stanisławem Styrczulą. Po raz ostatni w konkursie Pucharu Świata Zygmuntowicz wystartował w finałowych zawodach sezonu 1992/1993 w Planicy. Wystąpił w drużynie razem z Bartłomiejem Gąsienicą Sieczką, Wojciechem Skupniem i Robertem Mateją, gdzie polski zespół ponownie uplasował się na ostatnim, 12. miejscu.

Zygmuntowicz był uczestnikiem mistrzostw świata rozegranych w Falun w 1993 roku. Konkurs na dużej skoczni ukończył na 44. miejscu, a na normalnej skoczni był 53.

15 marca 1993 na skoczni Skalite w Szczyrku zdobył indywidualny tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Zwyciężył po skokach na odległości 81,5 oraz 80,5 metra, i wyprzedził bezpośrednio Jana Kowala i Stefana Habasa.

Później zawodnik nie startował już w żadnych zawodach.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata 
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Polski 
 złoty medal: 1993.

Życie prywatne 
Pochodzi z Białki Tatrzańskiej. Jest żonaty z Alicją, z którą ma trójkę dzieci: córkę Sarę oraz synów Krystiana i Sebastiana.

Przypisy 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Urodzeni w 1976